Plaats
Sax (Alicante), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante
Sax (Zwitserland)

Persoon
Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon
Aline Sax, een Vlaamse auteur
Gyula Sax, een Hongaars schaker
Jaap Sax, een Nederlandse schilder

Muziekinstrument
Saxofoon, een blaasinstrument
Saxhoorn, een koperen blaasinstrument

Wapen
Sax (wapen) of seax, een historisch mes

SAX
BeppoSax, Italiaans-Nederlandse satelliet voor röntgensterrenkunde
SAX (index), de beursindex van Bratislava
Simple API for XML, een interface voor het verwerken van XML-bestanden

Overig
Sax (Fleur East), een single
Sax (studentenblad), voormalig studentenblad van Saxion Hogescholen in Nederland

Zie ook
Saxo (doorverwijspagina)
Saxon (doorverwijspagina)